«Дирижёр» — название нескольких художественных фильмов.
 Дирижёр — фильм режиссёра Анджей Вайда
 Дирижёр — фильм режиссёра Павла Лунгина